Луков може да се односи на:

 Луков (Пољска), град у Пољској
 Луков (Немачка), општина у Немачкој
 Луков (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Луков (Знојмо), варошица у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Луков (Злин), насеље у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Луков (Теплице), насеље у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република
 Луков (Требич), насеље у округу Требич, крај Височина, Чешка Република